Maxime Macenauer (né le  à Laval dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
En 2007, il est choisi par les Ducks d'Anaheim en  lors du  du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Océanic de Rimouski || LHJMQ|| 41|| 8|| 14|| 22|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 14|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ|| 67|| 23|| 37|| 60|| 53|| 17|| 6|| 10|| 16|| 8
|-
|2008-2009|| Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ|| 35|| 15|| 9|| 24|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Cataractes de Shawinigan || LHJMQ|| 19|| 7|| 9|| 16|| 18|| 21|| 5|| 9|| 14|| 20
|-
| 2009-2010|| Condors de Bakersfield|| ECHL|| 45|| 5|| 16|| 21|| 49|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 79|| 13|| 19|| 32|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Ducks d'Anaheim || LNH || 29|| 1|| 3|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Crunch de Syracuse || LAH || 13|| 4|| 2|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| IceCaps de Saint-Jean ||LAH || 9|| 0|| 1|| 1|| 2|| 10 || 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 68|| 11|| 11|| 22|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 74 || 9 || 15 || 24 || 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 47 || 6 || 4 || 10 || 28|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2015-2016|| HC Bienne ||LNA||36 ||7 ||13 ||20 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2016-2017|| Schlittschuh Club Langnau Tigers ||LNA||14 ||6 ||2 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2016-2017|| CP Berne ||LNA||14 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Assurancia de Thetford || LNAH ||30 ||12 ||22 ||34 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Assurancia de Thetford || LNAH ||19 ||5 ||21 ||26 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2019-2020 || Pétroliers du Nord || LNAH ||32 ||12 ||35 ||47 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="16"|
|- 
| 2021-2022 || Pétroliers du Nord || LNAH ||  || 
 
| 29|| 1|| 3|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Laval (Québec)
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du HC Bienne
Joueur du CP Berne
Joueur du SC Langnau Tigers
Attaquant de hockey sur glace